Машинопи́сный обра́тный апостро́ф (знак побо́чного ударе́ния) — условное название знака, встречающегося на большинстве компьютерных клавиатур; в пишущих машинках с латинским шрифтом соответствующая клавиша использовалась для печати \-образного диакритического знака —  ̀ (, ) — при нажатии на неё каретка не передвигалась, так что очередная буква печаталась под этим знаком. В качестве типографского символа машинописный обратный апостроф является эрзацем открывающей одиночной английской кавычки ( ‘ ), знаков ударения (или иных надстрочных знаков сходной формы), а также обычного машинописного апострофа ( ' ).

Самостоятельное значение машинописный обратный апостроф имеет в информатике и вычислительной технике:
 в синтаксисе команд некоторых оболочек системы Unix в обратные апострофы заключается команда, которую надо выполнить, а результат выполнения подставить вместо этой команды;
 в языке Verilog обратный апостроф ставится перед ключевыми словами макропрепроцессора, а также перед именами макросов при их использовании:`define NUM 100    ...x = `NUM;
 в языке Haskell в обратные апострофы заключается бинарная функция в инфиксной записи: x = y `mod` 2 (эквивалентно x = mod y 2);
 в языке SQL версии СУБД MySQL предпочтительно заключение названий таблиц и их полей в косые кавычки, поскольку это предотвращает путаницу с зарезервированными именами. Например, SELECT * FROM WHERE вызовет ошибку, а SELECT * FROM `WHERE` — нет (при условии, что существует таблица WHERE).

В большинстве компьютерных кодировок (ASCII, Юникод и др.) машинописный обратный апостроф имеет десятичный код 96 (шестнадцатеричный 60 или U+0060).

См. также 
 Штрих

Ссылки

Примечания 

Апостроф